Крючо́к, может означать:

 Крючок рыболовный — один из главных составляющих элементов рыболовной снасти.
 Вязальный крючок — приспособления для вязания.
 Спусковой крючок — деталь огнестрельного оружия.
 Крючок — застёжка на одежде.
 Крючок — другое название лошадиного овода (Gasterophilus intestinalis).

Топоним 
 Крючок — хутор в Обоянском районе Курской области России.
 Крючок — деревня в Куркинском районе Тульской области России.

Персоналии 
 Крючок, Александр Григорьевич (1941—2000) — белорусский учёный в области хирургии.
 Кручок, Тамара Яковлевна (1897-1921)  — участница подпольного коммунистического движения в Бессарабии.

См. также